Diplômé des universités de Miami et d’Iowa, William Page est l’auteur de trois recueils de poésies édités aux États-Unis et de nombreuses pièces de théâtre.

William Page reçoit en 2001 le soutien de la Fondation Beaumarchais pour son adaptation des Diablogues de Roland Dubillard. Cette adaptation des Diablogues a été nominée aux « Ovation Awards » de Los Angeles comme la meilleure adaptation théâtrale de 2001. La traduction est éditée par l’Alliance française de New York.

Poète américain du XXe siècle
Dramaturge américain du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)